Totenfeier bzw. Todtenfeier steht für:

 ein Fest zu Ehren und Gedenken der Toten, siehe Totenkult
 Totenfeier (Drama), Dramenzyklus von Adam Mickiewicz
 Totenfeier (Mahler), sinfonischer Satz von Gustav Mahler, siehe 2. Sinfonie (Mahler) #Entstehung
 Todtenfeier (Herzogenberg), Oratorium von Heinrich von Herzogenberg

Siehe auch:
 Totenfest
 Trauerfeier